Gerach – comune del circondario di Bamberga (Baviera)
 Gerach – comune del circondario rurale di Birkenfeld (Renania-Palatinato)